Подушка таламуса (, или просто ) — это группа ядер (телец нейронов), расположенных в таламусе (части промежуточного мозга позвоночных) животных. Эта группа ядер совокупно называется пульвинаром, или подушкой таламуса (), а как коллекция отдельных ядер — пульвинарными ядрами, или ядрами подушки таламуса ().

Ядра подушки таламуса принято относить к латеральной группе ядер таламуса у грызунов и у хищных млекопитающих. Однако у человека и других высших приматов их выделяют в отдельную группу ядер таламуса.

Анатомическое строение 
По принятому соглашению, группу ядер подушки таламуса делят на четыре ядра:

Эти ядра имеют следующие связи с другими частями головного мозга:

 Латеральное (боковое) и нижнее ядра подушки таламуса имеют тесные связи со зрительной корой больших полушарий головного мозга.
 Дорсальная часть латерального ядра подушки таламуса имеет тесные связи с задней париетальной областью коры больших полушарий головного мозга и с так называемым дорсальным пучком.
 Медиальное (срединное) ядро подушки таламуса имеет тесные связи с поясной корой, задней париетальной корой, премоторной и префронтальной областями коры больших полушарий головного мозга.
 Подушка таламуса также получает входящую информацию от верхних холмиков четверохолмия. Эти нервные волокна заканчиваются в нижнем, латеральном (боковом) и медиальном (срединном) ядрах подушки таламуса, и, по-видимому, играют роль в поддержании саккадических и компенсирующих их антисаккадических движений глаз, а также в регуляции зрительного внимания.

Клиническое значение 
Повреждение ядер подушки таламуса может приводить к синдромам пренебрежения зрительными сигналами на стороне поражения, а также к нарушениям концентрации зрительного внимания.

У других животных 
Значение подушки таламуса различно у разных видов позвоночных животных. Подушка таламуса практически отсутствует как ярко выраженная таламическая структура у крыс и других грызунов. А у кошек и других хищных млекопитающих подушка таламуса, вследствие своего малого размера и слабой отделённости от латеральной группы ядер, традиционно объединяется в группу вместе с латеральным задним ядром, так называемую латеральную заднюю-подушковидную группу. Между тем у человека подушка таламуса составляет около 40 % всего объёма таламуса, что делает её самой крупной группой таламических ядер у человека.
Исследования на обезьянах-мармозетках показывают, что афферентные импульсы, исходящие из получающей входную информацию от сетчатки (ретинореципиентной) области нижнего ядра подушки (медиальной области этого ядра) в область зрительной коры MT, имеют ключевое значение для созревания зрительной коры MT и дорсального пучка, а также могут частично замещать неврологический дефицит, возникающий вследствие повреждения первичной зрительной коры (области V1).

Этимология 
Слово «пульвинар» () происходит от , что буквально означает «подушка». Подобно тому, как шейка матки (цервикс, ) в английских научных текстах часто называется просто цервиксом (cervix), при том, что правильное латинское наименование её —  (шейка матки), и это не порождает никакой неоднозначности, так как никакую другую анатомическую структуру ныне цервиксом не называют, так и подушку таламуса (, ) часто называют просто «пульвинаром» (pulvinar), и это также не порождает никакой неоднозначности. Никакая другая анатомическая структура в сегодняшней анатомической терминологии не называется пульвинаром. Каждое из ядер подушки таламуса имеет свой собственный набор кортикальных проекций (связей с корой больших полушарий).

Источники

Дополнительные изображения